Holtfreter ist der Nachname mehrerer Personen:
 Bernd Holtfreter (1951–2003), deutscher Politiker
 Johannes Holtfreter (1901–1992), deutscher Entwicklungsbiologe
 Jürgen Holtfreter (* 1937), deutscher Grafikdesigner
 Herbert Holtfreter (1932–2003), deutscher Fußballspieler